Manzanal puede referirse a:

Localidades 
 Manzanal del Puerto, localidad del municipio de Villagatón, provincia de León.
 El Manzanal, localidad del municipio de Bárcena de Cicero, Cantabria.
 Manzanal de Arriba, municipio de la provincia de Zamora.
 Manzanal del Barco, municipio de la provincia de Zamora.
 Manzanal de los Infantes, municipio de la provincia de Zamora.

Accidentes geográficos 
 Puerto de Manzanal, puerto de montaña.

Plantas 
 El nombre común de la planta Malus domestica o manzano doméstico.
 El nombre común de la planta Malus sylvestris o manzano silvestre.